Wystawa
 element sklepu, witryna – miejsce prezentowania towarów
 ekspozycja, pokaz – miejsce wystawienia na pokaz eksponatów
 wystawa psów rasowych
 wystawa sztuki

Części miast:
 Wystawa – część Tarnobrzega

Zobacz też 
 wystawiennictwo